Знаменка — село в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.

История 
Основано в 1884 году. В 1928 году село состояло из 715 хозяйств. Являлось центром Знаменского сельсовета Знаменского района Славгородского округа Сибирского края. С 1924 по 1963 годы было административным центром Знаменского района.

Население 
В 1928 году в селе проживало 3766 человек (2046 мужчин и 1720 женщин), основное население — украинцы.

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 67,1 % или 2405 чел., русские — 30 % или 1073 чел.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Славгород